

Acronimi
  FABI – acronimo di Federazione autonoma bancari italiani, sindacato italiano del settore bancario

Persone 
 Armando Fausto Fabi (1931-1961) – militare italiano
 Claudio Fabi (1940) – tastierista, compositore e produttore discografico italiano
 Corrado Fabi (1961) – ex pilota automobilistico italiano, fratello del pilota Teo
 Eugenio Fabi (1838-1905) – patriota e marittimo italiano
 Francesco Fabi (...-1621) – pittore italiano
 Juan Manuel Fabi (1982) – ex cestista argentino con cittadinanza italiana
 Mauro Fabi (1959) – giornalista, scrittore e poeta italiano
 Niccolò Fabi (1968) – cantautore italiano
 Sabina Fabi (1952) – politica italiana
 Teo Fabi, propr. Teodorico (1955) – ex pilota automobilistico italiano, fratello del pilota Corrado

Altro 
 Fabi – appartenenti alla Gens Fabia, famiglia patrizia romana
 Fabi – personaggio della serie di libri e film La tribù del pallone